Die Fußball-Verbandsliga Hamburg 2000/01 war die 56. Spielzeit der höchsten Amateurklasse des Hamburger Fußball-Verbandes. Die Verbandsliga Hamburg war eine Ligenebene unterhalb der Oberliga Nord. Sie wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison kam der SC Concordia Hamburg nach sechs Spielzeiten aus der Oberliga Nord wieder zurück in die Verbandsliga, dazu die beiden Aufsteiger Bramfelder SV (Wiederaufstieg nach zwei Jahren) und VfL 93 Hamburg (Wiederaufstieg nach einer Saison).

Sieger wurde der SC Concordia Hamburg. Zusammen mit dem Zweitplatzierten ASV Bergedorf 85 stieg er direkt in die Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein auf. Der Dritte der Verbandsliga, Altona 93, bestritt zwei Aufstiegsspiele gegen den Drittplatzierten der Verbandsliga Schleswig-Holstein, den FC Kilia Kiel, und unterlag im Elfmeterschießen.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der ETSV Altona-Eidelstedt, die SpVgg Este 06/70 und der TSV Reinbek mussten die Verbandsliga nach zwei Spielzeiten wieder verlassen. Blau-Weiß Schenefeld zog seiner Mannschaft am Saisonende nach sechs Jahren in die Bezirksliga zurück.

Abschlusstabelle 

|}

Literatur

Weblinks 
 Tabellen der Verbandsliga Hamburg 2000/01 im deutschen Fußball-Archiv

2000
Fußballsaison 2000/01